Hans Hallberg (19 de mayo de 1944) es un expiloto de motociclismo sueco, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1971 hasta 1977.

Resultados 
Sistema de puntuación a partir de 1969:
{| class="wikitable" style="font-size: 80%;"
|-
| Posición
| width=20| 1
| width=20| 2
| width=20| 3
| width=20| 4
| width=20| 5
| width=20| 6
| width=20| 7
| width=20| 8
| width=20| 9
| width=20| 10
|-
| | 15
| 12
| 10
| 8
| 6
| 5
| 4
| 3
| 2
| 1
|}

(Carreras en negrita' indica pole position, carreras en cursiva'' indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Suecia
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de Yamaha